est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcool
 2,3-oxirènediol, numéro CAS 
 Ozonure
 1,2,3-trioxole, numéro CAS 
 Cétone et aldéhyde
 1,2-dioxétan-3-one, numéro CAS 
 1,3-dioxétan-3-one, numéro CAS 
 anhydride formique, numéro CAS 
 dioxiranecarboxaldéhyde, numéro CAS 
 hydroperoxyéthènone, numéro CAS 
 dihydroxyéthènone, numéro CAS 
 Acide carboxylique
 acide glyoxylique ou acide 2-oxoacétique, numéro CAS 
 Lactone
 2-hydroxyoxyranone, numéro CAS 
 Bicyclique
 2,3,5-trioxabicyclo[2.1.0]pentane, numéro CAS 
 2,4,5-trioxabicyclo[1.1.1]pentane, numéro CAS